Вечерський Василь Прокопович — український графік.
 Вечерський Віктор Васильович — радянський, український архітектор, мистецтвознавець.
 Вечерський Михайло Іванович — Герой Соціалістичної Праці.